De eerste editie van de Italiaanse wielerwedstrijd Monte Paschi Eroica werd gehouden op dinsdag 9 oktober 2007 in Toscane, over een afstand van 180 kilometer.

Uitslag

2007
Monte Paschi Eroica